Astral Masters est un jeu de cartes dans la lignée des Magic : l'assemblée et Lord Of The Ring.

Deux grosses différences opposent cependant Astral Masters à ces jeux. Tout d'abord vous n'avez pas à acheter de cartes. Une fois que vous avez le jeu, toutes les cartes et les mises à jour sont gratuites. Deuxièmement, le jeu a été conçu dès le départ comme un jeu vidéo et non comme un jeu « IRL ».

Deux joueurs s'affrontent dans un jeu au tour par tour. Chacun se bat contre l'adversaire en lançant différents sorts et en invoquant des créatures fantastiques. Vous pouvez jouer contre l'ordinateur (duel simple ou tournoi) ou contre d'autres joueurs. Le jeu est très facile à apprendre et ne requiert aucune compétence particulière.

Le thème des quatre éléments dans Astral Masters:

À la manière de Magic qui possède cinq couleurs ; Astral Masters possède quatre éléments :
 le feu : les sorts permettent de détruire directement les créatures et les cartes dans la main de l'adversaire ;
 l'eau : cet élément permet de contrer via des créatures, de construire rapidement l'astral power et de chercher une carte précise dans le deck ;
 l'air : les sorts permettent de faire du dégât direct et de piocher des cartes ;
 la terre : les sorts permettent de gagner de la vie et d'avoir rapidement des boost de mana.

Liens externes 
 Site Officiel - version française disponible 

Jeu de cartes spécifique